Plaatsen
 Seabird (Australië), een plaats aan de Westkust van Australië
 Sea Bird Island, een eiland in de Fraser River te Canada
 Yerba Buena Island, voorheen Sea Bird Island, een eiland in de Baai van San Francisco

Schepen
 SS SeaBird, Canadees stoomschip
 CSS Sea Bird, Amerikaans vlaggenschip van de Mosquito Fleet (Confederate States)
 USS Sea Bird, Amerikaans marineschip

Varia
 Seabird (band), Amerikaans muziekband 
 Seabird (boek), boek van Holling Clancy Holling
 Seabird Airlines, een Turkse luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 Siebert